Il singolare maschile del Dunlop World Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Tatsuma Itō era il detentore del titolo e ha battuto in finale Sebastian Rieschick 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Gō Soeda (quarti di finale)
 Tatsuma Itō (campione)
 Yūichi Sugita (semifinali)
 Danai Udomchoke (primo turno)

  Andre Begemann (secondo turno)
  Roman Borvanov (primo turno)
  Sebastian Rieschick (finale)
  Jummy Wang (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dunlop World Challenge 2011